Bocco ima više značenja:
 Bocco, Genoa
 Bocco, Pavia
 Bocco, Reggio Emilia